Antonio Tosti (1776-1866) – cardinale italiano
 Francesco Paolo Tosti (1846-1916) – compositore italiano, autore di romanze da salotto o da camera
 Fulco Tosti di Valminuta (1874-1939) – dirigente d'azienda e politico italiano
 Giacomo Tosti (...) – cantante e produttore discografico italiano
 Giuseppe Colarieti Tosti (1873-1949) – pittore, scultore, ceramista e restauratore italiano
 Mario Tosti (1953) – storico, saggista e docente italiano
 Luigi Tosti (1811-1897) – abate, patriota e storico italiano

Pagine correlate
 Testi
 Tosto